Хошимин:

 Хошимин — город на юге Вьетнама.
 Хошимин — вьетнамский футбольный клуб.

См. также 
 Хо Ши Мин